Piechowiak ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Piechowiak (1936–2021), deutscher Fußballspieler
 Ilka Piechowiak, deutsche Handballspielerin